TSF Network est la marque du Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières. C'est une entité créée le  par des chaînes de télévision et des associations culturelles de l'axe Atlantique--Méditerranée (le Pays basque, l'Aragon, la Navarre, la Catalogne, Îles Baléares, la Comunitat Valenciana, l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la Principauté d'Andorre). Le siège social de TSF Network se trouve en Aquitaine. Son objectif est de promouvoir la communication audiovisuelle transfrontalière, de développer un système efficace d'échange de contenus entre les stations de radio, les chaînes de télévision et les associations culturelles qui l'intègrent et de gérer une chaîne de radio et télévision accessible depuis tous les territoires de l'Axe Atlantique-Méditerranée. La présidente en cours du Réseau est Mme. Lídia Nadal. Le secrétaire général est depuis la fondation de l'entité M. Josep Adolf Estrader.

Membres 
Les membres fondateurs de TSF Network (Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières) sont :
	Catalogne : Lleida Televisió, Televisió Comtal, Televisió Sense Fronteres et l’Associació Catalana d’Impuls i Orientació a la Joventut
	Aragon : Zaragoza Televisión (ZTV)
	Îles Baléares : IB3
	Languedoc-Roussillon : Perpignan Câble (Perpignan TV)
	Midi-Pyrénées : Institut d’Estudis Occitans
	Comunitat Valenciana : Infotelevisió de Valence

Ainsi après, la composition actuelle (2012) de TSF Network (Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières) est la suivante: 

	En représentation de Catalogne : Català, Lleida Televisió, Televisió Comtal (Canal Català Pirineu et Canal Català Aran), Televisió Sense Fronteres (Canal Català Empordà), Consorci Teledigital Aran, Maresme Televisió et lAssociació Catalana d’Impuls i Orientació a la Joventut.
	En représentation d’Aragon : Zaragoza Televisión (ZTV) et La Comarca Te Ve. 
	En représentation de Languedoc-Roussillon : Media Star	En représentation de Midi-Pyrénées :  Centre d'Études de l'Eurorégion
	En représentation du Pays Basque : Teledonosti
	En représentation de l’Aquitaine : TVPI
	En représentation de la Communauté Valencienne : Infotelevisió de València Personnalité juridique du Réseau 
Le Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières a une personnalité juridique propre, une association dont les membres sont les sociétés ou organismes responsables de chacun des canaux qui la composent ; il est géré par l'Assemblée et le conseil d'administration. 

 Conseil d'administration 
En 2012, le conseil d'administration de TSF Network est présidé par Mme Lídia Nadal (Televisió Comtal). M. Josep Adolf Estrader (Televisió Sense Fronteres) est le secrétaire général. 

 Siège social 
Le siège social de TSF Network est la Maison de la Radio et de la Télévision, à Samazan, dans le département français de Lot-et-Garonne, région d'Aquitaine.  L’Hôtel de Ville de Saint-Martin-le-Redon (département du Lot, région de Midi-Pyrénées) a été le siège officiel de TSF Network jusqu'au . 

 Objectifs de TSF Network 
Les objectifs du Réseau Eurorégional de Radio et Télévision Sans Frontières sont : 

1.	Contribuer à la connaissance par les citoyens de l’existence, les objectifs et les activités de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ainsi que de la Communauté de Travail des Pyrénées. 

2.	Promouvoir la communication audiovisuelle transfrontalière, permettant aux citoyens d'un territoire de l'axe Atlantique-Méditerranée qui sont les spectateurs / auditeurs d'une chaîne de télévision / station de radio de ce territoire l'accès à l'information, des opinions et des réalités des autres régions de l'axe.

3.	Assurer un plus grand impact collectif de contenu audiovisuel sur les chaînes de radio et télévision en cause, au bénéfice de tous. 

4.	Développer un système efficient et efficace d’échanges entre les membres du Réseau qui conduira à l’émission sur toutes les stations de télévision et radio de TSF Network d’une tranche quotidienne de contenu interrégional et transfrontalier. 

5.	Mise en commun des connaissances et des progrès sur le développement de nouvelles technologies visant à faciliter ces échanges de contenus provenant de membres du Réseau.

6.	Créer une chaîne de radio et télévision interrégionale et transfrontalière pour tous les citoyens de l’axe Atlantique-Méditerranée avec les informations quotidiennes fournies par les adhérents du Réseau.

Actions
Les médias adhérents à TSF Network'' ont rédigé et signé le  la Déclaration d'Alcañiz pour la Télévision Sans Frontières. C'était le résultat de la I Rencontre Télévisuelle Eurorégionale, déroulée au circuit de vitesse MotorLand Aragón d'Alcañiz. Par le biais de cette déclaration, les adhérents à TSF Network se sont engagés à mettre en œuvre un circuit transfrontalier de contenus et une stratégie propre de soutien aux langues régionales.
 
Le Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières a obtenu la proclamation des Pyrénées comme la Région Européenne de l'Année 2012. TSF Network avait déposé en  la candidature "Pyrénées Sans Frontières, Région Européenne de l'Année" et le  l'Organisation The European Region of the Year en a annoncé sa proclamation, lors d'une conférence de presse ténue au monastère de Sant Miquel de Cuxa, au pied du Canigou.

 Maison de la Radio et de la Télévision  La Maison de la Radio et de la Télévision est un espace culturel et pédagogique créée en 2012 par le Réseau Eurorégional de Radio et de Télévision Sans Frontières''' et située dans le village de Samazan. La Maison de la Radio et de la Télévision propose aux visiteurs un voyage à travers l'histoire de la radio et la télévision; la projection des documentaires thématiques ainsi que plusieurs expositions permanentes.

À l'initiative de TSF Network, la Maison de la Radio et la Télévision propose des ateliers aux élèves des centres scolaires, des expositions thématiques aux passionnés de la radio et la télévision, des cours aux professionnels des médias audiovisuels... La Maison dispose aussi de la Bibliothèque Guglielmo Marconi.

Références

Liens externes  

 Site officiel
 Maison de la Radio et de la Télévision

Association ou organisme lié aux médias
Association fondée en 2008